Uzbekistan Airways () — національна державна авіакомпанія Узбекистану, зі штаб-квартирою у Ташкенті та хабом в аеропорту Ташкенту.

Авіалінії та напрямки

Код-шеринг 
Uzbekistan Airways має угоди про код-шеринг з наступними авіакомпаніями:

 airBaltic
 Alitalia
 Belavia
 Korean Air
 Malaysia Airlines
 S7 Airlines
 Turkish Airlines
 Ural Airlines

Флот 
Флот «Uzbekistan Airways» на серпень 2016

</center>

Примітки

Посилання 

 

Авіакомпанії Узбекистану